Il Torneo di pallacanestro maschile NCAA Division I 1984 si disputò dal 13 marzo al 2 aprile 1984. Si trattò della 46ª edizione del torneo.

Vinsero il titolo i Georgetown Hoyas allenati da John Thompson, al primo successo della loro storia. Patrick Ewing venne eletto Most Outstanding Player.

Squadre 
Le squadre partecipanti furono 52, suddivise in quattro Regioni: East, Mideast, Midwest, West.

East Region

Mideast Region

Midwest Region

West Region

Risultati

Primo turno

East Region

Midwest Region

Mideast Region

West Region

Final Four

Formazione vincitrice 

Allenatore:  John Thompson
Vice-allenatore: Craig Esherick

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 1984
Campionato di pallacanestro NCAA Division I